Носитель информации
 Носитель языка
 Носитель инфекции в биологии

 В математике
 Носитель алгебраической системы
 Носитель функции
 Носитель перестановки
 Носитель меры
 Носитель (кооперативная игра)

 В физике
 Носитель заряда

 Ракета-носитель

См. также